Старки:

Топоним 
 Старки — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Старки — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Старки — деревня в городском округе Черноголовка Московской области.
 Старки — грузовая железнодорожная станция в Ижевске

Фамилия 
 Старки, Зак (род. в 1965) — английский музыкант; сын музыканта Ринго Старра
 Старки, Ли (род. в 1970) — английский дизайнер, модельер, визажист; дочь музыканта Ринго Старра
 Старки, Ричард (наиболее известен под псевдонимом Ринго Старр; род. в 1940) — английский музыкант, участник рок-группы The Beatles
 Старки — вымышленная феодальная династия в «Песни льда и огня» американского фантаста Джорджа Мартина и её экранизациях.